Янина Поразиньская (; 29 сентября 1882, Люблин — 2 ноября 1971, Варшава) — польская поэтесса, писательница, редактор, переводчик шведской литературы.

Биография 
Окончила факультет естественных наук Ягеллонского университета в Кракове. Дебютировала со стихами в 1903 году. Сотрудничала с детскими журналами «Przyjaciel Dzieci», в 1909—1910 годах с «Płomyczek» и «Płomyk». Входила в число руководителей юношеского скаутского движения. В 1917 году основала журнал"Płomyczek". В 1927—1939 годах работала редактором детско-юношеских журналов «Płomyczek», «Słonko» и «Poranek». В 1922—1925 годах была сотрудником Министерства религиозных конфессий и народного образования . Во время немецкой оккупации в годы Второй мировой войны, принимала участие в подпольной литературной и общественной жизни.

Избранные произведения 

 1923: W spalonym dworze. Opowiadanie z 1920
 1924: Kichuś majstra Lepigliny
 1925: W Wojtusiowej izbie
 1929: Kopciuszek
 1933: Jaś i Kasia
 1933: Wesoła gromada
 1937: Legendy
 1937: Maciuś Skowronek
 1938: Baśń o siedmiu krukach
 1946: O dwunastu z Zapiecka
 1947: Borówka
 1947: Pleciugowe nowinki
 1947: Boża ścieżka królowej Kingi
 1950: O babulce
 1952: Smyku smyku na patyku (стихи)
 1952: Za górami… za lasami…
 1952: Bajdurki
 1955: Za trzydziewiątą rzeką
 1955: Zuchwały strzyżyk
 1955: Trzy gadulki
 1955: Psotki i śmieszki (стихи)
 1957: Kto mi dał skrzydła
 1958: Tajemnicze butki
 1958: Wesele Małgorzatki
 1959: Pan Twardowski w Czupidłowie
 1961: I w sto koni nie dogoni (книга воспоминаний)
 1961: Czarodziejska księga
 1962: Starodzieje
 1964: Pamiętnik Czarnego Noska
 1967: Moja książeczka
 1971: Nad wiślaną wodą
 1973: Szewczyk Dratewka

На русском выходили её произведения «Жил-был король», «Бальбина и грач: Игрушка в рисунках» (1965), «Дедушка Рох». (Польские народные детские песенки в пересказе Бориса Заходера. Детгиз, 1958 г.).
 
Среди переводов — произведения С. Топелиуса.

Похоронена на кладбище Повонзки в Варшаве .

Награды 
 1955: Медаль 10-летия Народной Польши
 1955: Офицерский крест ордена Возрождения Польши
 1966: Командорский крест ордена Возрождения Польши
 1969: Орден Улыбки
 1950 год: Премия Союза писателей Польши
 1953 год: Премия премьер-министра Польши
 1957: Премия города Варшавы

Память 
 Именем Янины Поразиньской названы парк и площадь в Варшаве.
 На доме в Люблине, где родилась Янина Поразиньская установлена мемориальная доска.

Ссылки 
 Биография 

Редакторы Польши
Детские писатели Польши
Детские писательницы Польши
Польские поэты
Выпускники Ягеллонского университета
Похороненные на кладбище Старые Повонзки